Операция «Арбалет» — многозначное понятие.
 Операция «Арбалет» — британская военная операция времен Второй мировой войны.
 Операция «Арбалет» —  британский военный художественный фильм 1965 года.

См. также 
 Арбалет